Öster-Rotsjön kan avse:
Öster-Rotsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (90,9 ha)
Öster-Rotsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (91,2 ha)

Se även
Rotsjön